Küble ist der Familienname folgender Personen:

 Monika Küble (* 1960), deutsche Autorin und Übersetzerin
 Philipp Küble (1891–1946), deutscher römisch-katholischer Theologe